Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1948 bestod av 16 lag, och VPS Vasa vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1948 i Finland
Fotbollssäsongen 1948
1948